Plaats in Indonesië
 Sunggingan (Kota Kudus), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Sunggingan (Miri), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java